Medal Waterloo (Brunszwik)
 Medal Waterloo (Hanower)
 Medal Waterloo (Nassau)
 Medal Waterloo (Saksonia)
 Medal Waterloo (Wielka Brytania)